Barney Bigard (1906-1980) – clarinettista, sassofonista e compositore statunitense
 Jean-Marie Bigard (1954) – attore e umorista francese
 Wivine di Gran Bigard, a volte  Vivina o Vivinna (1103-1170) – badessa belga, venerata come santa dalla Chiesa cattolica